Международный теннисный турнир в Сиднее 2016 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 250 для мужчин и премьер-серии для женщин.

Соревнования в 124-й раз проводится на открытых хардовых кортах Олимпийского теннисного парка в Сиднее, Австралия.

Турнир прошёл с 10 по 16 января 2016 года.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Виктор Троицки
 в женском одиночном разряде —  Петра Квитова
 в мужском парном разряде —  Рохан Бопанна и  Даниэль Нестор
 в женском парном разряде —  Бетани Маттек-Сандс и  Саня Мирза

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Бернард Томич (№ 18 в мире на тот момент). Австралийский теннисист дошёл до четвертьфинала, где отказался от продолжения матча против россиянина Теймураза Габашвили. Прошлогодний чемпион Виктор Троицки защищал свой титул в качестве третьего номера посева и успешно справился со своей задачей. В финале серб смог обыграть № 4 посева Григора Димитрова. Габашвили стал единственным представителем России в основной сетке и в итоге дошёл до полуфинала, где уступил Троицки.

Женский одиночный турнир должен был собрать четырёх представительниц Топ-10 мирового рейтинга, однако второй номер посева Агнешка Радваньская (№ 5 в мире на тот момент) и прошлогодняя чемпионка, посеянная под третьим номером Петра Квитова (№ 6 в мире) снялись с турнира. Первым номером посева стала Симона Халеп (№ 2 в мире). Румынка дошла до полуфинала, где проиграла Светлане Кузнецовой. Россиянка затем смогла выиграть и финальный матч у, попавшей на турнир через квалификацию, Моники Пуиг. Кузнецова стала первой с 2010 года представительницей России, победившей в Сиднее в одиночном разряде. Помимо Кузнецовой, в основной сетке сыграли ещё две россиянки: Екатерина Макарова (четвертьфинал) и Анастасия Павлюченкова (второй раунд).

В мужском парном разряде прошлогодние чемпионы турнира Рохан Бопанна и Даниэль Нестор не защищали свой титул, однако оба приняли участие в турнире. Нестор в паре с Марсело Мело был посеян под третьим номером и доиграл до четвертьфинала, а Бопанна в паре с Флорином Мерджа, посеянной под номером четыре, смог выйти в финал. В решающем матче они проиграли Джейми Маррею и Бруно Соаресу.

Парный приз у женщин достался первым номерам посева Сане Мирзе и Мартине Хингис. Они выиграли титул, обыграв в решающем матче третьих сеянных Каролин Гарсию и Кристину Младенович. Мирза, таким образом, выиграла соревнования во второй раз подряд. Её партнёрша по прошлогодней победе Бетани Маттек-Сандс в этом году участие в турнире не принимала. Хингис также во второй раз выиграла парные соревнования в Сиднее с разницей в 18 лет (до этого в 1998 году в дуэте с Хеленой Суковой).

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Виктор Троицки обыграл  Григора Димитрова со счётом 2-6, 6-1, 7-6(7).
 Троицки выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Димитров сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Дж. Томпсон
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= М. Клижан
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=0r
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= С. Грот
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=65
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Ф. Дельбонис
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Т. Габашвили
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Л. Майер
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Дж. Миллман
| RD1-score11-1=63
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Т. Робредо
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Н. Маю
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= А. Маннарино
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Д. Истомин
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=2
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= А. Сеппи
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Б. Томич
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Дж. Томпсон
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Ф. Дельбонис
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Т. Габашвили
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= В. Троицки
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Т. Робредо
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Н. Маю
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= А. Сеппи
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=3

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Б. Томич 
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=0r
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Т. Габашвили
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= В. Троицки
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= Н. Маю
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=3

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Т. Габашвили
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= В. Троицки
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=6
}}

 Секция 2 

 Секция 2 

 Мужчины. Парный турнир 
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес обыграли  Рохана Бопанну /  Флорина Мерджа со счётом 6-3, 7-6(6).
 Маррей выиграл 1-й парный титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Соарес выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 21-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный турнир 
  Саня Мирза /  Мартина Хингис''' обыграли  Каролин Гарсию /  Кристину Младенович со счётом 1-6, 7-5, [10-5].
 Мирза выиграла 2-й парный титул в сезоне и 34-й за карьеру в туре ассоциации.
 Хингис выиграла 2-й парный титул в сезоне и 52-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Сиднее

 Мировой тур ATP 2016 года
 WTA Тур 2016 года

 Мировой тур ATP 250
 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Австралия
Теннис
Январь 2016 года
2016